Gasthaus zum Adler steht für:

 Gasthaus zum Adler (Bermatingen) im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Gasthaus zum Adler (Eichelberg) im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Gasthaus zum Adler (Ettenbeuren) im Landkreis Günzburg, Bayern
 Gasthaus zum Adler (Frechenrieden) im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Gasthaus zum Adler (Großaitingen) im Landkreis Augsburg, Bayern
 Gasthaus zum Adler (Kirchheim in Schwaben) im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Gasthaus zum Adler (Lochau) in der Gemeinde Lochau in Vorarlberg, Österreich
 Gasthaus zum Adler (Saarbrücken) in Alt-Saarbrücken, Saarland
 Gasthaus zum Adler (Schwerzen) in Wutöschingen im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gasthaus Adler
 Gasthof Adler
 Wirtshaus Zum Adler (Hessenpark)
 Ehemaliges Gesellenhaus Heppenheim